Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero 10 milioni di km).

Distanze inferiori a 1010 m

  — È la distanza equivalente ad un minuto luce.
  — Raggio dell'orbita eliostazionaria.
  — Diametro della supergigante blu Rigel.
  — Diametro di Aldebaran.
  — Distanza minima di Marte dalla Terra negli ultimi 60 000 anni (toccata il 27 agosto 2003).
  — Distanza media di Mercurio dal Sole.
  — Distanza media fra Marte e la Terra nel momento in cui si trovano in opposizione.
  — Distanza massima conosciuta di un satellite dal suo pianeta madre (Neso e Nettuno).

Distanze superiori a 1011 m

Voci correlate
 Ordini di grandezza (lunghezza)
+10